Марти́на Бек (; девичья фамилия — Гла́гов (), род. 21 сентября 1979 года, Гармиш-Партенкирхен, Бавария, ФРГ) — немецкая биатлонистка, 4-кратный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира сезона 2002/03, обладательница ряда малых Кубков мира, в том числе в гонке преследования сезона 2002/2003 и в масс-старте сезона 2005/06.

18 марта 2010 года Мартина объявила о завершении спортивной карьеры по окончании сезона 2009/10 в возрасте 30 лет.

Общая информация 
 Образование: гимназия в Гармиш-Партенкирхене (1990—1996), спортшкола при Федеральной пограничной охране (1996—2000).
 Профессия: офицер Федеральной полиции.
 Языки: немецкий, английский, французский (на уровне школы).
 Рост/вес: 158 см, 48 кг.
 Занимается биатлоном с 1992 года.
 Член национальной сборной: юниорской с 1996 года, основного состава с 2000 года.

24 июля 2008 года Мартина вышла замуж за австрийского экс-биатлониста Гюнтера Бека, и с сезона 2008/2009 она выступала под фамилией мужа. 1 апреля 2011 года у неё родилась дочь Хильде.

Спортивная карьера 
 В Кубке мира дебютировала 5 января 2000 года — в спринтерской гонке (проходившей в рамках 4-го этапа Кубка мира 1999/2000) в домашней гонке в Оберхофе, с ходу попав в десятку, показав 6-й результат (и 3-й (из 7) среди немецких спортсменок).
 На подиум в личной гонке впервые попала 21 января 2000 года — в спринтерской гонке в рамках 6-го этапа Кубка мира 1999/2000, проходившего в итальянской Антерсельве, одержав в ней победу.

Результаты

Кубок мира 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

— — гонка не проводилась — спортсмен не участвовал в этой гонке

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница Мартины Глагов
 Официальный фан-клуб
 Профиль IBU
 Русскоязычный фан-клуб

Биатлонисты Германии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по биатлону
Победители Хольменколлена